Gildas est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gildas est un prénom celtique. Il signifierait « servant de Dieu », « doré » ou encore « chevelure ».

Gildas est aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 Au féminin : Gildasie ou  (comme le film Gilda)
 En breton : Gweltaz, Yeltaz ou Gentaz (comme prénom ou dans la toponymie non-francisée) ou Weltaz (forme non attestée) ;
 En français : le prénom breton a été retranscrit à l’écrit et se prononce « Yeltaz ».
 En poitevin : Jhilda

Religion

Saints et bienheureux chrétiens 
Voir

Fête 
La fête du prénom Gildas est définie le .

Patronyme 

 Stéphane Gildas (1952-2013), acteur et metteur en scène français.

Pseudonyme 

 Philippe Gildas (1935-2018), journaliste et animateur de radio et de télévision français ;
 Maryse Gildas (1940-), épouse Philippe Gildas, animatrice de radio et de télévision française, connue aussi principalement par son simple prénom.

Personnalités portant ce prénom 

 Gildas Arzel, chanteur et compositeur ;
 Gildas Buron, conservateur du Musée des Marais Salants de Batz-sur-Mer (voir les articles Marais salants et Breton de Batz-sur-Mer).

Variante « Gweltaz » 
 Gweltaz Adeux, chanteur du groupe EV ;
 Gweltaz Le Fur ou Gweltaz ar Fur en breton, chanteur et compositeur ;

Toponymie

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Patronyme breton